Cinq navires et deux établissements côtiers de la Royal Navy britannique ont porté le nom de HMS Temeraire. Le nom, d'origine française, apparaît pour la première dans la Navy avec la capture du vaisseau français Le Téméraire en 1759:

 , un vaisseau de ligne de 74 canons capturé en 1759 et vendu en 1784.
 , un vaisseau de ligne de deuxième rang de 98 canons, lancé en 1798. Il est utilisé comme ponton à partir de 1813, comme caserne à partir de 1820 et vendu pour démantèlement en 1838, il est représenté dans Le Dernier Voyage du Téméraire, huile sur toile de Turner. 
 , un navire à hélice lancé en 1876. Il devient un navire-école et est renommé Indus II en 1904, Akbar en 1915, et est vendu en 1921.
 , un cuirassé de  lancé en 1907 et vendu en 1921.
 HMS Temeraire, devait être un cuirassé de . La quille est posée en 1939 mais sa construction est suspendue plus tard la même année, et annulée définitivement en 1944.
 HMS Temeraire, est un établissement côtier destiné à l'entraînement des Upper Yardmen, situé à Port Edgar, South Queensferry, Écosse. Il est en service entre 1955 et 1960.
HMS Temeraire est un établissement côtier. Il est le siège du Directorate of Naval Physical Training and Sport (DNPTS) à Portsmouth. Créée en 1910 il est nommé HMS Temeraire en 1971.

Voir aussi 
 

Temeraire